Kazmalar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kazmalar (ort i Azerbajdzjan), Qusar, 
 Qazmalar, ort, Qach, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar